15 cm L/40 Feldkanone i.R. (полное название 15 cm Feldkanone L/40 in Räderlafette) — 150-мм полевое орудие германской армии времён Первой мировой войны. Изначально разработано как морское орудие, адаптировано под нужды сухопутных войск.

Описание 
В 1915 году у немцев не хватало дальнобойной артиллерии, вследствие чего им пришлось снимать корабельные орудия и специально оборудовать их для сухопутных войск. Так, немецкое орудие SK L/40, стоявшее на ряде додредноутов (существовали варианты L/40 и L/45), было адаптировано под нужды сухопутной армии и получило индекс 15 cm FK i.R..

Для переоборудования пришлось создать специальный лафет массой 7450 кг. Орудие для перевозки разбирали на три части: ствол, лафет и орудийную платформу. Перевозили его на грузовиках или железнодорожных составах, а устанавливали при помощи крана. Для стрельбы предварительно засыпался порох, а затем вставлялся снаряд.

Похожие орудия 
 BL 6 inch Mk VII — британское морское орудие, адаптированное для сухопутных войск.

Галерея

Литература 
 Hogg, Ian. Twentieth-Century Artillery. New York: Barnes & Noble Books, 2000 ISBN 0-7607-1994-2
 Jäger, Herbert. German Artillery of World War One. Ramsbury, Marlborough, Wiltshire: Crowood Press, 2001 ISBN 1-86126-403-8

Ссылки 
 15 cm FK L/40 i.R.L. on Landships 
 List and pictures of World War I surviving 15cm L/40 and L/45 i.R. guns 

Артиллерия калибра 150 мм
FKL/40iR